Функціональний аналіз — математична дисципліна.
 Функціональний аналіз — сукупність хімічних і фізичних методів аналізу функціональних груп.

Див. також 
 Структурно-функціональний аналіз